Els Jordis, qualsevol col·lectiu format per individus anomenats Jordi. Per exemple, s'acostuma a utilitzar l'expressió “Llibertat Jordis” per protestar contra l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez pels fets del 20 de setembre a Barcelona.
 Jördis o Jordis, nom propi femení alemany d'origen islandès, equivalent al nòrdic Hjördis o Hjørdis.
 Cognom Jordis o Jordis von Lohausen (també Jordis-Lohausen), portat per:
 Christine Jordis (1942–), periodista francesa
 Heinrich Jordis von Lohausen (1907–2002), publicista austríac
 Theresa Jordis (1949–2013), advocada austríaca
 Tristan Jordis, escriptor francès, fill de Christine Jordis